L'histoire du Japon comprend deux ères Kōan
L'ère Kōan (1278-1288) (弘安) est une ère de l'histoire du Japon.
L'ère Kōan (1361-1362) (康安) est également une ère de l'histoire du Japon.